A Copa do Brasil de 2010 foi a 22ª edição dessa competição brasileira de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Foi disputada por 64 times, classificados através dos campeonatos estaduais (54 vagas) e do ranking da CBF (10 vagas). O vencedor foi o Santos Futebol Clube, que conquistou esse título pela primeira vez.

O regulamento previu a ordem de prioridades entre os campeonatos estaduais e o ranking histórico da CBF nas primeiras e segundas fases. A partir das oitavas de final, a CBF fez sorteios para determinar a ordem dos jogos.

Os clubes envolvidos com a Copa Libertadores da América de 2010 (, , ,  e ) não participaram do torneio, devido ao conflito de datas com a competição continental. Por essa razão, o campeão Santos não disputou a edição seguinte (2011) da Copa do Brasil, uma vez que foi classificado para disputar a Copa Libertadores de 2011.

Participantes

Estaduais e seletivas 

As 54 vagas destinadas aos clubes mais bem colocados em seus campeonatos estaduais foram divididas entre as 27 federações de acordo com os pontos de seus clubes no ranking da CBF. Os cinco primeiros colocados (São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná) tiveram direito a três vagas; os classificados entre o 6º e 22º lugar tiveram direito a duas vagas; e os cinco últimos colocados (Acre, Rondônia, Tocantins, Amapá e Roraima) tiveram direito a apenas uma vaga.

Normalmente, as equipes mais bem classificadas nos campeonatos estaduais ficam com as vagas daquela federação. Porém, algumas federações realizam torneios especiais, como a Taça Minas Gerais ou a Copa Paulista em São Paulo, Copa Federação Gaucha de Futebol e outras, para classificarem um representante para a Copa do Brasil.

Ranking 
Com a definição dos 54 representantes das federações estaduais, os 10 clubes classificados pelo ranking da CBF:

 Notas
 O  foi campeão da Copa do Brasil de 2009 e por isso disputará a Copa Libertadores da América de 2010, abrindo uma vaga em seu Estado.
 O , campeão Brasileiro de 2009, se classificou à Copa Libertadores da América de 2010, abrindo uma vaga em seu Estado.
 O , vice-campeão Brasileiro de 2009, se classificou à Copa Libertadores da América de 2010, abrindo uma vaga em seu Estado.
 O , 3º colocado do Brasileiro de 2009, se classificou à Copa Libertadores da América de 2010, abrindo uma vaga no ranking da CBF.
 O , 4º colocado do Brasileiro de 2009, se classificou à Copa Libertadores da América de 2010, abrindo uma vaga em seu Estado.

Sistema de disputa 
A disputa se dá no sistema eliminatório simples ("mata-mata"), com as 64 equipes divididas em chaves de dois, decidindo em jogos de ida e volta. Aquele que conseguir mais pontos passa para a fase seguinte, onde o sistema se repete até a final. Nas duas primeiras fases, se o time visitante vencer por diferença maior ou igual a dois gols no jogo de ida estará automaticamente classificado para a fase seguinte.

Em caso de empate de pontos, os critérios de desempate são:

 Saldo de gols
 Número de gols marcados como visitante (não conta quando os dois jogos do confronto são disputados no mesmo estádio)

Persistindo o empate, a decisão acontece atráves da disputa por pênaltis ao final do jogo de volta.

O campeão tem vaga garantida na Copa libertadores de 2011.

Destaques 
 Primeira fase
  e  aplicam as maiores goleadas da competição até então, jogando fora de casa: 7 a 0, contra o  (representado pelo projeto social Esporte Clube 2014) e .
 Obina marca cinco gols em uma única partida pelo Atlético Mineiro e se torna o artilheiro da competição até então.
 O , na Vila Belmiro, aplicou a maior goleada da competição em 2010 e a segunda maior goleada da história da competição, contra o Naviraiense: 10 a 0.
 Ocorre a primeira surpresa: o São José-AP, elimina o , em pleno Estádio Machadão, ao vencê-lo por 1 a 0, com um gol do atacante Jean Marabaixo.

 Segunda fase
  e  são os únicos times que eliminam a partida de volta.
 O Corinthians Paranaense, que disputou a Série D em 2009, elimina o , participante da Série A de 2010. Os jogos acabaram em 2-1 e 1-1.
 Após perder por 1 a 0 em casa, o , que participou da Série D de 2009, vence de maneira surpreendente o , no Estádio Engenhão, por 3 a 2 e avança para as oitavas-de-final.
 A maior goleada desta fase foi aplicada pelo  contra o São José (AP): 7 a 0.

 Oitavas-de-final
 Clubes paulistas representam um quarto dos classificados a esta fase.
 Dos clubes restantes, apenas quatro não disputarão a Série A em 2010: Corinthians Paranaense, Portuguesa, Santa Cruz e Sport.

 Quartas-de-final
 Pela primeira vez, desde 2000, todos os clubes que chegaram às quartas são da Série A do Campeonato Brasileiro.

 Semifinais
 Pela segunda vez na história da Copa do Brasil (a primeira foi em 1996), todos os times que chegaram às semifinais foram campeões dos seus campeonatos estaduais no mesmo ano. , ,  e  foram campeões Goiano, Gaúcho, Paulista e Baiano, respectivamente.

 Final
 Pela quarta vez, os dois finalistas da Copa do Brasil,  e , serão estreantes na decisão da competição, não contando a primeira edição do certame. As outras oportunidades ocorreram em 1990, 1992 e a última em 1999.

Confrontos 
Na primeira e segunda fases, o time melhor qualificado no ranking nacional joga a primeira partida como visitante. Caso este time vença a partida por 2 ou mais gols de diferença, estará automaticamente classificado para a próxima fase.

A partir das oitavas-de-final, a ordem dos jogos será definida por sorteio e a partida de volta é obrigatória.

Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto.

* Devido a uma irregularidade na escalação de 3 jogadores do São Raimundo, o clube paraense perdeu 6 pontos na série; ficando com -3 antes da partida de volta.

Final

Premiação

Artilharia 

Atualizado após os jogos de 12 de maio

 11 gols (1)
 Neymar ( )

 8 gols (2)
 André ( )
 Jonas ( Grêmio)

 7 gols (2)
 Diego Tardelli ( Atlético Mineiro)
 Júnior ( Vitória)

 6 gols (4)
 Borges ( Grêmio)
 Fred  ( Fluminense)
 Rafael Moura ( Goiás)
 Robinho ( )

 5 gols (1)
 Obina ( Atlético Mineiro)

 4 gols (3)
 Elton ( )
 Robert ( Palmeiras)
 Robston ( Atlético GO)

 3 gols (15)
 Biscayzacú ( Portuguesa)
 Elvis ( Santa Cruz)
 Fabiano ( Atlético-MG)
 Fabinho ( )
 Herrera ( Botafogo)
 Júnior Viçosa ( ASA)
 Marcão ( Atlético GO)
 Marcelo Toscano ( Paraná)
 Marciano ( Remo)
 Marquinhos ( )
 Ramon Menezes ( Vitória)
 Renato ( Vitória)
 Rodrigo Tiuí ( Atlético GO)
 Uelliton ( Vitória)
 Viáfara ( Vitória)

 2 gols (30)
 Alan ( Fluminense)
 Alan Bahia ( Atlético-PR)
 Anderson ( Votoraty)
 Bida ( Vitória)
 Branco ( )
 Brasão ( )
 Bruno Batata (Corinthians-PR)
 Ciro ( Sport)
 Douglas ( Grêmio)
 Edu Dracena ( )
 Eduardo Ramos ( Sport)
 Felipe ( Goiás)
 Fernandão ( Goiás)
 Finazzi ( )
 Fábio Rochemback ( Grêmio)
 Gauchinho ( Brasília)
 Laércio ( Avaí)
 Leozinho ( Ceará)
 Lincoln ( Palmeiras)
 Loco Abreu ( Botafogo)
 Luís Ricardo ( Portuguesa)
 Madson ( )
 Magno ( )
 Misael ( Ceará)
 Márcio Diogo ( Paraná)
 Netinho ( Atlético-PR)
 Paulo Henrique Ganso ( )
 Richard Falcão ( )
 Róbson ( Avaí)
 Romerito ( Goiás)
 Sávio ( Avaí)

 1 gol (142)
 Abedi ()
 Adriano Magrão ( América-RN)
 Alex Gaibu ()
 Alex Sandro ( )
 Ananias ()
 Anderson ( )
 Anderson ( São José)
 Anderson Santos ( Votoraty)
 André Lima ( Fluminense)
 André Turatto ()
 Ariel ( Coritiba)
 Badé ( Chapecoense)
 Betinho ()
 Bill ()
 Bombom ( São Mateus)
 Breitner ( )
 Brida ( Paysandu)
 Bruno Alex ( Cerâmica)
 Bruno Cazarine ( Chapecoense)
 Bruno Mineiro ( Atlético-PR)
 Bruno Rangel ( Paysandu)
 Caio ( Avaí)
 Carlinhos Bala ( Náutico)
 Carlos Alberto ( )
 Catanha ( Corinthians-AL)
 Celsinho ( Portuguesa)
 Chico ( Atlético-PR)
 Cleiton Xavier ( Palmeiras)
 Cléo ( Sampaio Corrêa)
 Cléo ( Treze)
 Da Silva ( )
 Da Silva ( Treze)
 Daniel ( Náutico)
 Danilo Santos ( Tigres)
 Danny Morais( Botafogo)
 Delciney ( Nacional-AM)
 Dida ( Paysandu)
 Diego Sales ( )
 Diego Souza ( Palmeiras)
 Dinda ( Náutico)
 Dinei ( Uberaba)
 Dirley ( Sport)
 Douglas ( Uberaba)
 Edinho ( Palmeiras)
 Equi González ( Fluminense)
 Elkeson ( Vitória)
 Erandir ( Atlético GO)
 Esley ( Ceará)
 Everton ( Paraná)
 Ewerthon ( Palmeiras)
 Fabiano Gadelha ( )
 Fabrício ( Portuguesa)
 Fabrício ( Ceará)
 Fabrício Carvalho ( Remo)
 Gabriel ( Sampaio Corrêa)
 Gaúcho ()
 Geraldo ( Ceará)
 Gilberto Matuto ( )
 Glauber ( Portuguesa)
 Gledson ( Araguaia)
 Gum ( Fluminense)
 Guto ()
 Heliton ( Remo)
 Henrique ( Votoraty)
 Héverton ( Portuguesa)
 Hugo ( Grêmio)
 Igor ( Paraná)
 Ítalo ( )
 Ivonaldo ( Uberaba)
 Jajá ()
 Jean Marabaixo ( São José)
 Jefinho ( Tigres)
 Jessé ( Vilhena)
 João Paulo ( Votoraty)
 Jonhes ()
 Júnior ( Atlético-MG)
 Kanu ( Ituiutaba)
 Lima( Nacional-AM)
 Luiz Carlos ( Portuguesa)
 Luiz Henrique ( Tigres)
 Leo ( Palmeiras)
 Leo ( )
 Leo Gago ( )
 Magrão ( Vilhena)
 Manú ( )
 Marcel ( )
 Marcelo Pelé ( São Mateus)
 Marcelo Lipatin (Corinthians-PR)
 Marcinho ( Brasiliense)
 Marcinho ( )
 Marques ( Atlético Mineiro)
 Mauro ( Sampaio Corrêa)
 Maylson ( Grêmio)
 Mazinho ( Chapecoense)
 Michell ( )
 Moisés ( Paysandu)
 Moreno ( )
 Morisco ( Chapecoense)
 Márcio Azevedo ( Atlético-PR)
 Muriqui ( Atlético Mineiro)
 Negretti ( Ivinhema)
 Neto Berola ( Vitória)
 Nino Paraíba ( Vitória)
 Oliveira (Corinthians-PR)
 Otacílio Neto ( )
 Oziel ( Tigres)
 Pará ()
 Patrick ( Atlético-PR)
 Paulo Baier ( Atlético-PR)
 Paulo Sérgio ( Portuguesa)
 Philippe Coutinho ( )
 Preto Costa ( Portuguesa)
 Rafinha ( Coritiba)
 Ramon ( )
 Renan Oliveira ( Atlético-MG)
 Rhodolfo ( Atlético-PR)
 Rithelly ( Goiás)
 Roberto ( Avaí)
 Rodrigo ( Grêmio)
 Rodrigo Gral ()
 Rodriguinho ( ASA)
 Roquete ( Potyguar)
 Rubsen ( Araguaina)
 Sagaz ( Chapecoense)
 Sandro Silva ( Botafogo)
 Santiago ( Cerâmica)
 Schwenck ( Vitória)
 Serginho ( Confiança)
 Souza ( )
 Tatu ()
 Tiago ( )
 Tobi ( Sport)
 Tozim( Corinthians-AL)
 Vanderlei ( Brasiliense)
 Vanderlei ( Ivinhema)
 Vandinho ( Avaí)
 Vélber ( Remo)
 William (Corinthians-PR)
 Willian Saroa ( Ituiutaba)
 Yannick ( Corinthians-AL)

Ver também 

 Copa do Brasil de Futebol

Ligações externas